Очередные региональные выборы в Венесуэле были проведены 23 ноября 2008 года. Одновременно с ними прошли муниципальные выборы. Эти выборы стали седьмыми в истории страны региональными выборами после децентрализации 1989 года и третьими после принятия Конституции 1999 года.

Кандидаты 
23 ноября 2008 года венесуэльцам предстояло избрать 22 губернатора, 328 мэров, 233 члена законодательных собраний штатов, 13 членов совета Столичного округа Каракас () и 7 законодателей округа Альто-Апуре. На 603 должности претендовали 17 308 кандидатов, в том числе 1011 кандидатов на посты губернаторов штатов, 11 624 кандидатов в мэры муниципалитетов, 3 289 кандидатов в законодательные собрания штатов по округам и 836 по партийным спискам, а также 75 кандидатов на места депутатов штатов от коренных народов. Среди кандидатов в законодательные собрания штатов 51 % составили женщины.

Своих кандидатов выдвинули 295 политических партий, 59 национальных и 236 региональных, и 491 группа избирателей.

Дисквалификации 
В конце февраля 2008 года Генеральный контролёр Венесуэлы представил в Национальный избирательный совет список лиц, лишённых права участвовать в региональных выборах 2008 года на основании статьи 105 Основного закона о Генеральном контроле и Национальной системе финансового контроля. В список, в частности, были включены мэр муниципалитета Чакао Леопольдо Лопес, кандидаты в губернаторы Ансоатеги, Миранды и Тачиры Антонио Баррето Сира, Энрике Мендоса и Уильям Мендес, а также ряд других кандидатов от оппозиции.

Участники 
Как и на предыдущих выборах основная борьба развернулась между сторонниками и противниками президента Венесуэлы Уго Чавеса, объединившихся в две большие коалиции. Также в выборах приняли участие независимые кандидаты и ряд мелких партий, не вошедших в один из двух блоков, среди них Новый революционный путь, Демократическая конфедерация и другие.

Патриотический альянс 
В начале лета 2008 года было официально объявлено о создании коалиции в поддержку Боливарианской революции, названной Патриотический альянс (), в которую вошли правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы (ЕСПВ), а также её союзники «Отечество для всех», Коммунистическая партия Венесуэлы, Народное избирательное движение, Венесуэльское народное единство, «Новые люди» и Независимые для национального сообщества. Кроме того, о своём возможном вхождении в альянс объявили и ряд других партий, в том числе Организованная молодёжь Венесуэлы. Создание коалиции чавистов, переговоры о которой были начаты ещё в конце февраля, шло с большими трудностями, сопровождаясь скандалами. Так, в начале июня первый вице-президент ЕСПВ Альберто Мюллер Рохас обрушился с критикой на руководство партии «Отечество для всех», обвинив их в нежелании поддерживать кандидатов Соцпартии в штатах Гуарико и Португеса. 13 августа альянс принял решение отмежеваться от партий Народное избирательное движение и Организованная молодёжь Венесуэлы из-за спорной политической и моральной репутации отдельных кандидатов от этих организаций. 1 октября по инициативе ЕСПВ и Венесуэльского народного единства из альянса была исключена партия «Новые люди» из-за предполагаемых связей с оппозицией. 11 октября Уго Чавес обвинил Компартию и «Отечество для всех» в контрреволюции, лжи, несправедливости и раскольничестве, за то что те представили своих кандидатов в некоторых избирательных округах, в которых баллотировались представители ЕСПВ.

Единая соцпартия ещё в мае 2008 года решила определять своих кандидатов в губернаторы и мэры с помощью праймериз. В предварительных выборах ЕСПВ, проведённых 1 июня при поддержке Национального избирательного совета, приняли участие 2 460 000 человек. Участники праймериз, сумевшие набрать более 50 % голосов и опередившие ближайшего конкурента более чем на 15 %, сразу получали статус кандидата партии. В восьми случаях решение пришлось принимать партийному комитету, при этом в двух случаях были поддержаны кандидаты, занявшие на праймериз второе место.

Национальное единство 
Переговоры о формировании единой оппозиционной коалиции для участия в региональных выборах начались в январе 2008 года. 23 января, в день 50-й годовщины восстановления демократии в Венесуэле, было объявлено о создании коалиции «Национальное единство» (), состоящей из партий «Новое время», «За справедливость», Демократическое действие, КОПЕЙ, Движение к социализму, «Радикальное дело», «Проект Венесуэла», Альянс смелых людей и Народный авангард. Ряд более радикальных оппозиционных партий, такие как Народный альянс, Командование национального сопротивления и Патриотический фронт, с самого начала были исключены из числа участников переговоров.

27 февраля 2008 года к «Национальному единству» присоединились Демократический республиканский союз, Республиканское движение, «Новое видение», Рабочее движение, Либеральная сила, Независимая солидарность, Демократическое обновление и Командование национального сопротивления. В поддержку сотрудничества с «Национальным единством» высказались ряд лидеров «Подемос», в частности, генеральный секретарь партии Исмаэль Гарсия, депутат Национальной ассамблеи от штата Арагуа.

Результаты 

Всего в голосовании 23 ноября 2008 года приняло участие 11 052 674 избирателей. Явка составила 65,45 %. Выборы уверенно выиграл пропрезидентский блок «Патриотический альянс» во главе с правящей Единой соцпартией. За его кандидатов в общей сложности проголосовали 5 758 494 избирателя (52,1 %). За кандидатов оппозиционной коалиции «Национальное единство» проголосовали 4 623 051 человека (42,82 %).

Региональные выборы прошли в 22 штатах Венесуэлы из 23, в 17 губернаторами были избраны кандидаты правящей партии, в 5 победила оппозиция. Муниципальные выборы состоялись в 326 венесуэльских муниципалитетах, в 311 победу одержали представители национальных политических партий, в 14 кандидаты региональных организаций, в одном случае победил самовыдвиженец. Правящая партия выиграла выборы мэров в 263 муниципалитетах (81 %), а также на выборах мэра округа Альто-Апуре, оппозиция в 53 и на выборах мэра Столичного округа Каракас, в 8 муниципалитетах победили союзники ЕСПВ, в одном (штат Гуарико) выборы выиграл кандидат поддержанный «Национальным единством», лишь в одном муниципалитете в штате Трухильо смог победить полностью независимый кандидат.

Результаты партий по всем штатам

Выборы губернаторов 
Ниже приведены результаты губернаторских выборов по штатам. Цветом выделены победители выборов.

Выборы депутатов 
Ниже приведены результаты выборов депутатов законодательных собраний штатов. Цветом выделены партии, входящие в коалиции:

Выборы в Альто Апуре 
Ниже приведены результаты выборов депутатов Совета  (), штат Апуре. Цветом выделены партии, входящие в коалиции:

Выборы в Каракасе 
Ниже приведены результаты выборов мэра  ().

Ниже приведены результаты выборов депутатов Совета Столичного округа Каракас (). Цветом выделены партии, входящие в коалиции:

Примечания

Ссылки 
 CNE: Divulgación Elecciones Regionales 2008 → 23 de Noviembre de 2008 

2008
Венесуэла
2008 год в Венесуэле